Czigan ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch: 

 Cygan
 Czygan